Bonner Straße ist der Name folgender Straßen:

 Bonner Straße (Ahrweiler)
 Bonner Straße (Bad Godesberg)
 Bonner Straße (Berlin)
 Bonner Straße (Düren)
 Bonner Straße (Düsseldorf)
 Bonner Straße (Hennef (Sieg))
 Bonner Straße (Karlsruhe)
 Bonner Straße (Köln), mehrere Straßen in Köln
 Bonner Straße (Langenfeld)
 Bonner Straße (Leverkusen)
 Bonner Straße (München)
 Bonner Straße (Neuss)
 Bonner Straße (Opladen)
 Bonner Straße (Rodenkirchen)
 Bonner Straße (Siegburg)
 Bonner Straße (Solingen)
 Bonner Straße (St. Augustin)
 Bonner Straße (Trier)
 Bonner Straße (Troisdorf)
 Bonner Straße (Wesseling)
 Bonner Straße (Würzburg)